Deux édifices religieux ont porté le titre de cathédrale à Saint-Lizier, dans le département français de l’Ariège :
 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède () ;
 la cathédrale Saint-Lizier (, ).

CathédraleSaintLizier
SaintLizier